Аспасия Яйдзи (, род. ) — греческая шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Чемпионка Греции 1991 г. Серебряный призёр чемпионата Греции 1990 г. Бронзовый призёр чемпионата Греции 1992 г.

В составе сборной Греции участница шахматных олимпиад 1988 и 1992 гг. (в 1988 г., выступая на 3-й доске, сыграла всего 2 партии, основную нагрузку несли М. Макропулу, Э. Конду и А.-М. Боцари; в 1992 г., будучи запасной участницей, сыграла 5 партий). Также в составе национальной сборной участница Балканиад 1989 и 1990 гг.

В 1991 г. представляла Грецию в зональном турнире.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления А. Яйдзи на шахматных олимпиадах
 Выступления А. Яйдзи на Балканиадах среди девушек
 Выступления А. Яйдзи в командных чемпионатах Греции

Шахматисты Греции
Шахматисты XX века
Участницы шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ среди женщин